Asap steht für:

 die Abkürzung für „“ („So bald wie möglich“), siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#A
 Asap (Insel), eine der Bomberai-Halbinsel (Neuguinea) vorgelagerte Insel
 eine Schriftart des Designers Pablo Cosgaya

Siehe auch:
 ASAP

ASAP